Никола́й Ла́заревич Тара́сов (; 18 июля 1882 — 31 октября 1910, Москва, Российская империя) — меценат, нефтепромышленник-миллионер, московский щёголь и ловелас, застрелился в 28 лет.

Биография 
Выходец из черкесогайской купеческой семьи Тарасовых, которая происходила из Армавира. Имел доходы от капиталов во многих акционерных обществах. Состояние получил в наследство от отца.

Прославился как меценат. В 1906 году, едва вступив в наследство, Тарасов одолжил деньги Немировичу-Данченко, когда труппа Московского художественного театра попала в трудное положение во время гастролей в Германии. Так Николай Тарасов стал пайщиком и членом дирекции МХТ и покровителем многих актрис, в том числе Алисы Коонен.

В 1908 году вместе со своим другом Никитой Балиевым, с которым он делил квартиру по адресу Большая Дмитровка, дом № 9, основал театр-кабаре «Летучая мышь» (бывший «капустник» МХТ).

Внучатым племянником Тарасова считал себя известный предприниматель Артём Тарасов.

Оценки современников 
В. И. Качалов часто говорил, что если бы не богатство, которое губило Тарасова тем, что он ничего не должен был делать, он был бы жизнеспособнее. А одного жизнелюбия, чтобы жить, ему не хватало. Он никому не верил — ни друзьям, ни женщинам, за всяким их отношением к себе видел один стимул — своё богатство (по воспоминаниям В. В. Шверубовича, сына В. И. Качалова).

Самоубийство и похороны 

Жизнь Николая Тарасова закончилась трагически из-за «любовного треугольника». Его бывшая любовница, актриса Ольга Васильевна Грибова (Ясюнинская), жена магната Алексея Назаровича Грибова, просила у Николая Тарасова денег для своего любовника, юнкера Николая Журавлёва, содиректора Барановской мануфактуры, который сильно проигрался в карты. Тарасов отказал, и юнкер застрелился. На следующий день Ольга Грибова тоже стрелялась, хотя и неудачно, но позже умерла в больнице. На третий день Тарасов узнал об этом из газет и тоже застрелился. Подруга Ольги Грибовой якобы заказала гроб и венок на адрес Тарасова, когда он ещё не знал о смерти своей бывшей любовницы. Слуга нашёл тело самоубийцы и уже доставленный гроб.

В день смерти Тарасова в МХТ отменили спектакль. Его похоронили на Армянском кладбище в Москве. Надгробный памятник, который воспроизводит сцену самоубийства Николая Тарасова, создал скульптор Николай Андреев. Надгробие Тарасова считается лучшим из всех кладбищенских мемориалов, созданных Андреевым. Сейчас оно охраняется государством как памятник истории и культуры.

Примечания 

Николай Лазаревич
Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи
Застрелившиеся в Российской империи
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)
Нефтяники России